Площадь Синьори́и () — L-образная площадь перед дворцом Палаццо Веккьо во Флоренции. Площадь была центром политической жизни во времена Флорентийской республики.

История 
В римский период на месте площади был театр. Позднее было построено 36 башен, в которых поселилось семейство Уберти, бывшее гибеллинами. В 1260 году после победы гвельфов все постройки семейства Уберти были разрушены. После этого и образовалась площадь. За свою историю она сменила несколько имён: площадь Приоров, площадь Великого герцога и площадь Нации.

На площади базировалась . Резиденцией являлся дворец Синьории (), построенный Арнольфо ди Камбио в 1298—1310 годах. Этот дворец также известен как палаццо Веккьо. Правительство республики возглавлял Гонфалоньер справедливости (). В правительство входили 24 приора, избиравшихся на два месяца. Весь этот период они обязаны были находиться в этом дворце, собирать Коллегии (Collegi) и принимать решения.

Если в результате голосования было необходимо кого-то казнить, то жертву помещали в каморку над залом заседаний, находившуюся в башне под колоколом. В 1433 году там был заключён Козимо Медичи, и там же в 1498 году провёл свои последние дни Джироламо Савонарола.

После прихода к власти Козимо Медичи все республиканские учреждения были ликвидированы, а сам Козимо поселился в палаццо Веккьо. В 1478 году на площади в оконных проёмах дворца были повешены заговорщики, напавшие на Лоренцо и Джулиано Медичи. 23 мая 1498 года на площади были сожжены Савонарола и два его сподвижника-доминиканца. Об этом событии напоминает круглая плита, установленная на мостовой перед .

Скульптуры на площади Синьории 
Статуи площади Синьории — это не просто набор высокохудожественных произведений, но настоящий аллегорический цикл, единственный в мире в своем роде, который должен был вдохновлять правителей города по пути в Палаццо Веккьо.

Лоджия Ланци была построена в период с 1376 по 1382 год Бенчи ди Чионе и Симоне ди Франческо Таленти и предназначалась для собраний и приёмов Флорентийской республики. В настоящее время она представляет собой музей под открытым небом. Здесь установлены многочисленные скульптуры, изображающие мифологических античных героев. Шесть античных статуй с изображениями женских фигур происходят, видимо, с форума Траяна, они были обнаружены в XVI веке.

Практически все скульптуры на площади Синьории являются копиями.

См. также 
 Палаццо Веккьо
 Лоджия Ланци

Примечания

Литература 
 Флоренция. История, искусство, фольклор. «Бекоччи Эдиторе», Флоренция, 2000.

Ссылки 

 Путеводитель «Афиши»
 Площадь Синьории на maps.google.ru

Достопримечательности Флоренции
Площади Флоренции